Ниже приведён список эпизодов телесериала «Обмани меня», премьера которого состоялась 21 января 2009 года на канале FOX.

Сезоны

Сезон 1

Сезон 2 
Первая серия второго сезона вышла в эфир в США 28 сентября 2009 г.

Сезон 3 
Первая серия третьего сезона вышла в эфир в США 4 октября 2010 г.

Примечания 

Обмани меня